Vendia este un Gen de animale din perioada Ediacaran care avea simetrie de alunecare în anatomie. Vendia include doar 2 specii: V. rachiata și V. sokolovi. Specia V. sokolovi a fost prima specie să fie descrisă, este și specia tip.	
 Ambele specii au fost dezgropate din Formația Rusă Ust'-Pinega, V. sokolovi a fost dezgropată din orizontul Redkino. Înainte, mai era o specie; Vendia janae care a fost mutată în genul Paravendia.

Aceste două specii sunt rare unde se găsesc fosile de ele rareori- specia V.sokolovi este representată doar de un specimen.

Descripție

V. rachiata 
Vendia rachiata este un animal mic care are un corp alungit și în forma unui oval. Corpul este segmentat cu segmente care sunt dispuse într-o simetrie alunecată. Segmentele sunt rotunjate și segmentele mai mari sunt pe segmentele mai mici. Segmentele sunt aranjate in două rânduri. Mărimea segmentelor se face mai mică până ajung la capătul din spate. în V. rachiata, este un tub care poate să fie un sistem digestiv. V. rachiata este similară cu V. sokolovi, și este probabil să fie bilaterian timpuriu.

V. sokolovi  

Vendia sokolovi este foarte similară cu Vendia rachiata; dar sunt și niște diferențe. V. sokolovi este representată doar de un specimen din Rusia. Corpul animalului este mic și subțire în formă de oval. Marginea este neted; cu corpul subdivizat în segmente similare cu segmentele din V. rachiata. Segmentele acestea sunt dispuse îtr-o simetrie alunecată. aceste segmente sunt flectate la posterior și segmentele conic unde se termin. V. sokolovi este similară cu V. rachiata, și este probabil să fie un bilaterian 	
, un Trilobit sau un Celenterat timpuriu.

V. sokolovi a fost numită după Palaeontologul B.S. Sokolov care a ajutat la descoperirea primelor animale.

Vedeți și 
Spriggina

Note 

Fosile
Precambrian
Animale preistorice
Proterozoic